Kartause Karthaus oder Kartäuserkloster Karthaus bezeichnet:

 Kartause Karthaus (Kartuzy), ehemaliges Kartäuserkloster bei Danzig, in der heutigen polnischen Woiwodschaft Pommern
 Kloster Karthaus (Konz), ehemaliges Kartäuserkloster in Konz an der Mosel, Rheinland-Pfalz
 Kartause Marienburg, ehemaliges Kartäuserkloster bei Dülmen, Nordrhein-Westfalen
 Karthaus Xanten, ehemaliges Kartäuserkloster in Xanten, Nordrhein-Westfalen